Roger Taylor peut désigner :

 Roger Taylor (1941-), joueur de tennis britannique ;
 Roger Taylor (1949-), batteur du groupe de rock britannique Queen ;
 Roger Taylor (1960-), batteur du groupe Duran Duran.